Вэньсянь (Хэнань) (温县) — уезд городского округа Цзяоцзо провинции Хэнань (КНР)
 Вэньсянь (Ганьсу) (文县) — уезд городского округа Луннань провинции Ганьсу (КНР)